Беверлі Моулд і Elizabeth Sayers виграли титул, перемігши у фіналі Розалін Феербенк і Сьюзен Лео з рахунком 7–6, 4–6, 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Патрісія Медрадо /  Клаудія Монтейру (1-ше коло)
 Лі Антонопліс /  Алісія Молтон (1-ше коло)
 Розалін Феербенк /  Сьюзен Лео (фінал)
 Софі Ам'яш /  Корінн Ваньє (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1983 Ridgewood Open Doubles Draw 

Парний розряд